In 2013 werd de elfde editie van de Copa do Nordeste gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse regio Noordoost. De competitie werd gespeeld van 19 januari tot 17 april. Campinense werd kampioen. 

Aan de competitie namen 16 clubs deel. De staten Bahia en Pernambuco hadden elk drie deelnemers, Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas en Paraíba stuurden elk twee teams.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D
Botafogo kreeg vier strafpunten omdat ze een niet speelgerechtigde speler opgesteld hadden.

Knock-outfase

Winnaar

Externe link
 RSSSF

Braziliaans competitievoetbal 2013
Copa do Nordeste